Mistrovství světa v curlingu je turnaj v curlingu, který je organizovaný Světovou curlingovou federací (World Curling Federation) (WCF).

První turnaj se uskutečnil v roce 1959 a koná se každým rokem. První turnaj žen se uskutečnil v roce 1979 a koná se také každým rokem.

Češi ani Češky zatím z Mistrovství světa v curlingu nepřivezli žádnou medaili, nejlepším počinem obou reprezentací je 7. místo z let 2014, respektive 2017.

Přehled světových šampionátů mužů

Pořadí podle medailí

Přehled světových šampionátů žen

Pořadí podle medailí

Externí odkazy 
 
 WCF: Mistrovství světa

Curling
Curling
Sportovní události založené roku 1959